Kulunda ist der Name:
eines Dorfes in der Region Altai (Russland), siehe Kulunda (Ort)
eines Rajons in der Region Altai (Russland), siehe Rajon Kulunda
eines Flusses in Russland, siehe Kulunda (Fluss)
eines Bewässerungskanals in Russland, siehe Kulunda-Magistralkanal
eines Sees in Russland, siehe Kulundasee
einer Landschaft in Russland, siehe Kulundasteppe